Ярославовы-Оболенские — небольшая ветвь русского княжеского рода Оболенских, потерявших княжеский титул и происходящий от них  древний дворянский род.

Род внесён в дворянскую родословную книгу Ярославской губернии.

Происхождение и история рода 
Происходят от псковского наместника князя Ярослава Васильевича Оболенского (XVIII колено от Рюрика), сына Василия Ивановича Косого-Оболенского, от других сыновей которого происходят Стригины-Оболенские, Нагие-Оболенские  и Телепневы-Оболенские. Князь Ярослав имел единственного сына князя Константина, который имел двух сыновей князей Михаила и Ивана, и внука князя Александра, казнённого Иваном IV Васильевичем Грозным. Дети его и потомки князьями уже не писались. Его внуку Леонтию Алексеевичу с братом Василием дана грамота на поместья от Ивана Грозного (23 марта 1564). Богдан Иванович владел вотчиной в Ярославском уезде (1564), а его брат Дмитрий Иванович владел поместьем по грамоте (12 января 1545). Никита Васильевич жалован поместьем от короля Сигизмунда III (1610-1612). Яков Дмитриевич погиб под Смоленском († 1634).

Известные представители 

 Ярославов Александр Богданович — служил на коне с пищалью и имел оклад 200 четвертей и 9 рублей (1631), участвовал в боях под Смоленском (1649), постригся в монахи (1681), помещик 43 деревень в Ярославском уезде.
 Ярославов Савелий Александрович — направлен (1646) в Курск к земляному делу (делал ров и вал вокруг города).
 Ярославовы: Никита Савич, Пётр и Матвей Ивановичи, Иван Михайлович, Данила и Григорий Александровичи — жильцы (1651-1692).
 Ярославовы: Михаил Иванович, Гаврила Александрович — московские дворяне (1686).
Ярославов Михаил Александрович  — подполковник, предводитель дворянства Рыбинского уезда (1800-1801).
Ярославов Иван Михайлович — надворный советник, предводитель дворянства Романово-Борисоглебского уезда (1812-1823), награждён: орден Святой Анны 2-й степени, орден Святого Владимира 4-й степени и бронзовой медалью в память 1812 года.

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Князья Ярославовы-Оболенские. стр. 43.

Примечания 

Княжеские роды России (Рюриковичи)

Статьи о дворянских родах без изображения герба